Ianculești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Ianculești (Argeș), Dorf im Kreis Argeș
 Ianculești (Giurgiu), Dorf im Kreis Giurgiu
 Ianculești (Satu Mare), Dorf im Kreis Satu Mare